Minerva-Record oder Minerva Rekord steht für
 Minerva-Record (Schallplattenmarke), um 1907 eingeführte Musik-Marke (englisch: Label) der Firma Vereinigte Schallplatten-Werke Janus-Minerva
 Minerva Rekord (Radio), um 1950 gebautes Röhrenradio der österreichischen Firma Minvera (Radio, Wien)